Простеёв — имя собственное.

 Простеёв — город на востоке Чехии, в районе Простеёв Оломоуцкого края.
 Простеёв — один из 5 районов Оломоуцкого края Чехии.
 «Простеёв» — чешский футбольный клуб.